Torre Eiffel, edifici a París
 Alexandre Gustave Eiffel. (1832, Dijon - 1923, París), enginyer i arquitecte francès, especialista en estructures metàl·liques 
 Llenguatge de programació Eiffel.
 La regió d'Eifel (amb una sola efa).
 Eiffel 65, grup que fa música electrònica
 Erika Eiffel, activista